Seraincourt, commune française des Ardennes
 Seraincourt, commune française du Val-d'Oise